Hinshelwood ist:

 Alexander Hinshelwood (* 1942), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Ben Hinshelwood (* 1972), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Cyril Norman Hinshelwood (1897–1967), ein britischer Chemiker
 Hinshelwood (Mondkrater), ein nach dem Chemiker benannter Mondkrater